gmina Radków – w pow. kłodzkim
 gmina Radków – w pow. włoszczowskim